Esistono due comuni francesi con questo nome

Machy – Aube
Machy – Somme